Kirchhof steht für:
 Hof einer Kirche, siehe Hof (Architektur)
 Kirchfriedhof, ein Friedhof rund um oder an eine Kirche angrenzend
 Kirchhof, umbauter Raum einer Kirchenburg
 Kirchhof (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Kirchhof heißen folgende geographischen Objekte:
 Kirchhof (Brunn), Ortsteil der Gemeinde Brunn, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kirchhof (Melsungen), Ortsteil der Stadt Melsungen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Kirchhof (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kirchhof (Kötzschenbroda), Friedhof in den Lößnitzgemeinden

Siehe auch:
 Kerkhof
 Kirchhoff
 Kirchhofen
 Kirchhofer
 Kirchhoven
 Wendisch Kirchhof